Села в Україні:
 Кальчинівка — Донецька область, Нікольський район
 Кальчинівка — Чернігівська область, Бахмацький район